Зубер () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Зубер, Кэтрин (род. 1951) — американская художница по костюмам для театра и кино.
 Зубер, Мария (род. 1958) — американский астроном и геофизик.
 Зубер, Рудольф (1858—1920) — польский геолог и путешественник.
 Зубер, Этта (1933—2002)— американский педагог, доктор философии в области математики.

См. также 
 Цубер
 Цаубер